Osoby o tym nazwisku:
 Ara Minasjan – ormiański szachista
 Artaszes Minasjan – ormiański szachista
 Robert Minasjan – ormiański piłkarz
 Wartan Minasjan – ormiański piłkarz i trener piłkarski